ASR ou Asr peut faire référence à :

 Al-Asr, la  sourate du Coran ;
 Salat Asr, la Salat de l'après-midi en Islam ;
 Attestation de sécurité routière ;
  ;
 Al-asr, une prière dans l'Islam ;
 Administration des systèmes et réseaux, un ensemble de compétence dans le domaine de l'informatique ;
 Administrateur systèmes et réseaux, une personne qualifiée en administration des systèmes et réseaux ;
 Atlantique stade rochelais, un club de rugby à XV dans l'élite du championnat de France ;
 Anaérobie sulfito-réducteur, en microbiologie, une bactérie se multipliant en l’absence d’air ;
 Académie des sciences de Russie ;
  Assistant spécialiste régional (ASR) : médecin partageant son temps d’activité entre l’établissement périphérique où il est affecté en qualité d’assistant spécialiste et le CHU ;
 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, un établissement de droit public de la Confédération suisse ; 
 Action socialiste et révolutionnaire, parti politique français actif de 1947 à 1957 ;
 Alliance socialiste républicaine, parti politique français actif durant les années 1980.

 En anglais
 Automatic Speech Recognition (en français, reconnaissance automatique de la parole) ;
  (en français, rapport de sécurité des vols), en aviation ;
 Submarine rescue ship, selon le système de désignation des bâtiments de l'US Navy ;
 , un système d'antipatinage pour automobile ;
  (en français, respiration aquatique de surface), une stratégie comportementale des poissons en cas d'hypoxie ;
 , une fonctionnalité des serveurs informatiques HP permettant un redémarrage de ceux-ci en cas de crash du système d'exploitation.
 , en français, Radar de surveillance d'aéroport